Cot Murong (Baktiya Barat), een plaats in Indonesië
Cot Murong (Woyla), een plaats in Indonesië